Agujetas de color de rosa puede referirse a:

 «Agujetas de color de rosa», canción de 1960 de Los Hooligans.
 Agujetas de color de rosa, telenovela mexicana de 1994.